Adalberto Pazzini – medico italiano, figlio del pittore Norberto Pazzini
 Giampaolo Pazzini – calciatore italiano
 Marcelo Pazzini – calciatore brasiliano di calcio a 5
 Massimo Pazzini – francescano e biblista italiano 
 Norberto Pazzini – pittore italiano, padre del medico Adalberto Pazzini